Här listas Sveriges damlandskamper i basket.

Lista

Källor

Basket i Sverige
Listor med anknytning till sport
Listor med anknytning till Sverige